Городок на Ловати:
 Городок на Ловати (Новгородская область)
 Городок на Ловати (Псковская область)